Texarkana (Arkansas)
Texarkana (Texas)
Texarkana (film), televisiefilm uit 1998